Randolph County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Randolph County (Alabama)
 Randolph County (Arkansas)
 Randolph County (Georgia)
 Randolph County (Illinois)
 Randolph County (Indiana)
 Randolph County (Missouri)
 Randolph County (North Carolina)
 Randolph County (West Virginia)